Iomud peut désigner : 
Une tribu turkmène, voir Yomut
Une race de chevaux élevée par cette tribu, voir Yomood
Un type de tapis créé par les membres de cette tribu, voir tapis Yomut